Le Tribunal des conflits est une juridiction chargée de répartir la compétence entre juge judiciaire et juge administratif, dans les pays ayant adopté un système de dualité de juridiction.

En France, le tribunal des conflits est composé à parité de magistrats de la Cour de cassation et du Conseil d'État, dont la mission est de trancher certaines questions de compétence entre les juridictions administratives et judiciaires.

Afrique 
  : Tribunal des conflits, pour le règlement des conflits de compétence entre la Cour Suprême et le Conseil d'État ;
  : Voir Tribunal des conflits (République centrafricaine).

Europe 
  : Voir Tribunal des conflits (France) ;
  :
 Canton de Genève : Voir Tribunal des conflits (Canton de Genève)